La Copa Femenina de la UEFA 2002-03, o 2002-03 UEFA Women's Cup, va ser la segona edició de la competició.

El Umeå IK va guanyar el seu primer títol al derrotar el Fortuna Hjørring a la final. Abans van derrotar el vigent campió, el 1. FFC Frankfurt, als penals.

Fase prèvia

Primera fase

Eliminatòries finals

Màximes golejadores

Referències 

Competicions futbolístiques europees
2002